Плестиодоны () — многочисленный род ящериц из семейства сцинковых.

Описание 
Плестиодоны — мелкие и средних размеров ящерицы с удлиненным телом, хорошо развитыми пятипалыми конечностями и длинным хвостом. Окраска взрослых особей обычно неброская, часто с темными и светлыми продольными полосами, но существуют и ярко окрашенные виды. Молодые окрашены гораздо эффектнее, продольные полосы у них более контрастные. Характерной особенностью окраски молодых ящериц является яркая расцветка хвоста, который может быть ярко-синим, зелёным или розовым. Хвост очень ломкий и при опасности сцинки легко его отбрасывают, после чего хвост ещё некоторое время извивается. Ярко окрашенный хвост, вероятно, должен отвлекать внимание хищника от жизненно важных органов ящерицы. Синяя, голубая или сине-зелёная окраска хвоста наблюдается и у молодых особей некоторых других родов и видов сцинковых ящериц, за что они получили собирательное название синехвостые сцинки.

Род распространен в умеренных широтах Северной Америки на юг до севера Центральной Америки, на Бермудских островах и в восточной Азии. На территории России, на Кунашире, встречается представитель этого рода — дальневосточный сцинк.

Все виды рода яйцекладущи. За сезон самка откладывает одну кладку. Количество яиц в кладке, как правило, 5—10. Некоторые виды проявляют заботу о потомстве. Самка горного сцинка (Plestiodon callicephalus) в течение двух-трех недель охраняет кладку, свернувшись вокруг неё, и все это время не питается. У широколобого (P. laticeps) и пятилинейчатого (P. fasciatus) сцинков самки покидают кладку и периодически возвращаются к ней, переворачивают и облизывают яйца, и даже переносят их с одного места на другое. Самка сонорского сцинка (P. obsoletus) помогает молодым при вылуплении и остается с ними по меньшей мере в течение 10 дней, ухаживает за детенышами, вылизывая их клоакальную область.

Классификация 

Ранее виды данного рода включали в род Eumeces.

Род включает 42 вида:

Примечание

Литература 
 
 Орлова В. Ф., Семенов Д. В. Природа России. Жизнь животных. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: «ООО Фирма „Издательство АСТ“», 1999. — С. 323.

Ссылки 
Plestiodon: A replacement name for most members of the genus Eumeces in North America.

Сцинковые
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Северной Америки
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном